Базье́ж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Монжискар. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31048.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 22 км к юго-востоку от Тулузы.

По территории коммуны протекает река  и её небольшие притоки — Висан () и Ривель ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3189 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2046 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1587 были экономически активными, 459 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 71,2 %). Из 1587 активных жителей работали 1467 человек (759 мужчин и 708 женщин), безработных было 120 (57 мужчин и 63 женщины). Среди 459 неактивных 190 человек были учениками или студентами, 133 — пенсионерами, 136 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Евтропия (XVI век). Исторический памятник с 1986 года
 Церковь в тулузском стиле. Исторический памятник с 1950 года
 Авиационный маяк (2-я четверть XX века). Исторический памятник с 2010 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна